Nome di due diverse battaglie tra il tardo clan Hōjō e il clan Satomi in Giappone:

Battaglia di Kōnodai (1538)
Battaglia di Kōnodai (1564)